Louis Michielsens (1887-1943), Belgische politicus
 Lucienne Herman-Michielsens (1926-1995), Belgische politica
 Theo Michielsens (1920), Belgische politicus

Zie ook 
 Michiels (doorverwijspagina)
 Michielsen (doorverwijspagina)